

Берніс — місто, штат Луїзіана
 Берніс — місто, штат Оклахома